

Persone 
 André Franco Montoro – politico brasiliano
 Ángel Montoro Sánchez – calciatore spagnolo
 Cristóbal Montoro – politico spagnolo
 Rinaldo Montoro e Landolina – vescovo cattolico italiano

Geografia

Italia 
 Montoro – comune della provincia di Avellino derivante dalla fusione di Montoro Superiore e Montoro Inferiore
 Montoro – frazione di Narni in provincia di Terni
 Montoro – frazione di Filottrano in provincia di Ancona

Spagna 
 Montoro – comune della provincia di Cordova

Pagine correlate 
 Montorio